Velika nagrada Avstralije 1986 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 26. oktobra 1986.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 1:18,403
|align="center"| —
|-
! 2
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 1:18,714
| +0,311
|-
! 3
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 1:18,906
| +0,503
|-
! 4
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 1:19,654
| +1,251
|-
! 5
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 1:19,976
| +1,573
|-
! 6
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 1:20,554
| +2,151
|-
! 7
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 1:20,778
| +2,375
|-
! 8
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Renault
| 1:20,981
| +2,578
|-
! 9
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 1:21,709
| +3,306
|-
! 10
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 1:21,720
| +3,317
|-
! 11
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 1:22,012
| +3,609
|-
! 12
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 1:22,050
| +3,647
|-
! 13
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 1:22,129
| +3,726
|-
! 14
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 1:22,664
| +4,261
|-
! 15
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 1:22,796
| +4,393
|-
! 16
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 1:23,004
| +4,601
|-
! 17
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 1:23,008
| +4,605
|-
! 18
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 1:23,052
| +4,649
|-
! 19
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 1:23,230
| +4,827
|-
! 20
| 8
|  Derek Warwick
| Brabham-BMW
| 1:23,313
| +4,910
|-
! 21
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 1:23,476
| +5,073
|-
! 22
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 1:24,295
| +5,892
|-
! 23
| 29
|  Huub Rothengatter
| Zakspeed
| 1:25,181
| +6,778
|-
! 24
| 17
|  Christian Danner
| Arrows-BMW
| 1:25,233
| +6,831
|-
! 25
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 1:25,257
| +6,855
|-
! 26
| 22
|  Allen Berg
| Osella-Alfa Romeo
| 1:27,208
| +8,806
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 82
| 1:54:20,388
| 4
| 9
|-
! 2
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 82
| + 4,205 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 81
| +1 krog
| 12
| 4
|-
! 4
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 81
| +1 krog
| 16
| 3
|-
! 5
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 80
| Brez goriva
| 10
| 2
|-
! 6
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 80
| +2 kroga
| 14
| 1
|-
! 7
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 79
| +3 krogi
| 5
|  
|-
! 8
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Renault
| 79
| +3 krogi
| 8
|  
|-
! 9
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 77
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! 10
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 77
| +5 krogov
| 13
|  
|-
! NC
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 70
| +12 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 63
| Pnevmatika
| 1
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 63
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 62
| Pnevmatika
| 7
|  
|-
! NC
| 22
|  Allen Berg
| Osella-Alfa Romeo
| 61
| +21 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 8
|  Derek Warwick
| Brabham-BMW
| 57
| Zavore
| 20
|  
|-
! Ods
| 17
|  Christian Danner
| Arrows-BMW
| 52
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 50
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 43
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 40
| Okvara
| 11
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 40
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 29
|  Huub Rothengatter
| Zakspeed
| 29
| Vzmetenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 16
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 10
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 2
| Prenos
| 25
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|}

Formula 1 sezona 1986
1986